Grama pode se referir:
 uma unidade de medida; veja grama
 uma família de plantas, as poáceas, ou gramíneas; veja Poaceae (= Gramineae)
 a um campo coberto de gramas, também chamados gramado; veja gramicultura
 ao apelido de José Roberto Magalhães Teixeira, ex-prefeito de Campinas, SP

Desambiguação